Аламиља има више значења:

 Аламиља (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Аламиља, Ла Палма (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику